Zkratka MTZ má více různých významů: 
 materiálně technické zabezpečení (popř. materiálově technické zabezpečení, materiálně technické zásobování apod.), dřívější standardní označení nákupních oddělení v podnicích a organizacích a jejich agendy
 MTZ Belarus (Мінскі трактарны завод; Ми́нский тра́кторный заво́д, МТЗ), značka běloruských traktorů
 FC MTZ-RIPO (ФК МТЗ-РІПА), minský sportovní klub vzniklý sloučením z FC Traktor Minsk roku 2002, od roku 2010 FK Partyzan Minsk
 MTZ Praha s. r. o., pražská firma zajišťující prodej, servis a pronájem manipulační techniky, např. vysokozdvižných vozíků
 modrá turistická značka, zkratka užívaná v textech KČT
 Škoda 706 RTO MTZ, „městská tuzemská“ varianta autobusu Škoda 706 RTO
 Main-Taunus-Zentrum, nákupní centrum v Sulzbachu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem
 Motortechnische Zeitschrift, německý vědecko-technický časopis
 MTZ (černá díra), model černé díry, jehož autory jsou Cristian Martinez, Ricardo Troncoso a Jorge Zanelli
 Letiště Masada v Izraeli, IATA kód letiště
 Métis ta zik, hudební festival v Marseille
 kód pro označení japonské dopravní společnosti Mitsui O.S.K. Lines na železničních vozech v severoamerické železniční síti dle Association of American Railroads
 Mongolyn Tömör Zam, UIC kód mongolského národního železničního dopravce, jiné zdroje ale uvádějí kód MNR
 kód kalifornské spojené železniční stanice Martinez státní společnosti Amtrak
 kód ISO 639-3 mayského jazyka tacanèque

Zkratky